Ранчо Сан Бенито има више значења:

 Ранчо Сан Бенито, Парсела Но. 7 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Бенито (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Бенито (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Бенито, Сектор Фелипе Анхелес (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику